Radio Leipzig ist der Name zweier deutscher Hörfunksender:

 Radio Leipzig (1945), dem nationalsozialistischen Sender, der vorher Mitteldeutsche Rundfunk AG und nachher Mitteldeutscher Rundfunk hieß.
 Radio Leipzig (1993), Privatsender